Carmen Kass – supermodella estone
 Daniel Kass – snowboarder statunitense
 Leonhard Kass – calciatore estone
 Ras Kass – rapper e attore statunitense